Юну́с Ваха́евич Евло́ев (род. 29 июня 1984, Атбасар, Казахская ССР, СССР) — российский боец смешанных единоборств ингушского происхождения, чемпион мира по укадо, чемпион России M-1 Selection 2009. Чемпион WFCA в наилегчайшем весе. Чемпион ACA в наилегчайшем весе.

Биография 
Юнус Вахаевич Евлоев родился 29 июня 1984 года в Атбасар, Казахская АССР

Первый тренер — Батыров Султан.
Тренировался в клубе Самбо-Питер.
С 2005 года занимается Смешанными единоборствами.
Принимал участие в таких турнирах, как: M-1 Global, Shooto Europe, FNG.

Титулы 
 ACA
 Чемпион ACA в наилегчайшем весе (действующий)
 Одна успешная защита титула
 WFCA
 Чемпион WFCA в наилегчайшем весе (один раз)

Статистика боёв 

|-
|Победа
|align=center|24-9
| Александро Прайа
|Решением (единогласным)
|ACA 130: Дудаев - Прайа
|4 октября 2021
|align=center|5
|align=center|5:00
|Грозный, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|24-8
| Азам Гафуров
|Единогласное решение
|ACA 99: Багов — Халиев
|27 сентября 2019
|align=center|5
|align=center|5:00
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|23-8
| Жосиель Сильва
|Раздельное решение
|ACA 95 Moscow
|27 апреля 2019
|align=center|5
|align=center|5:00
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|22-8
| Бруно Азеведу
|Единогласное решение
|WFCA 44 Grozny Battle
|17 декабря 2017
|align=center|5
|align=center|5:00
|Грозный, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|21-8
| Луис Ногейра
|Единогласное решение
|WFCA 38 Grozny Battle
|21 мая 2017
|align=center|3
|align=center|5:00
|Грозный, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|20-8
| Магомед Бибулатов
|Сабмишном (удушение сзади)
|WFCA 30 — Akhmat Grand Prix Final
|4 октября 2016
|align=center|2
|align=center|0:40
|Грозный, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|20-7
| Рилдеки Лима Диас
|Единогласное решение
|WFCA 22 — Grand Prix Akhmat
|22 мая 2016
|align=center|3
|align=center|5:00
|Грозный, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|19-7
| Оскар Долчин
|Сабмишном (удушение треугольником)
|WFCA 16 Grand Prix Akhmat
|12 марта 2016
|align=center|3
|align=center|1:44
|Грозный, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|18-7
| Линкольн де Са
|Единогласное решение
|WFCA 9 — Grozny Battle
|4 октября 2015
|align=center|3
|align=center|5:00
|Грозный, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|17-7
| Олег Михайлов
|Сабмишном (удушение треугольником)
|WFCA — Grozny Battle 3
|13 июня 2015
|align=center|1
|align=center|1:46
|Грозный, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|16-7
| Тилек Батыров
|Сабмишном (удушение гильотиной)
|Fight Nights — Battle of Moscow 17
|30 сентября 2014
|align=center|1
|align=center|0:25
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|16-6
| Виталий Бранчук
|Единогласное решение
|M-1 Global — M-1 Challenge 45
|28 февраля 2014
|align=center|3
|align=center|5:00
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|15-6
| Руслан Лукин
|Сабмишном (удушение треугольником)
|RadMer 4 — 2 Round
|27 июня 2013
|align=center|1
|align=center|3:14
|Стерлитамак, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|14-6
| Руслан Абильтаров
|Раздельное решение
|M-1 Global — M-1 Challenge 40
|8 июня 2013
|align=center|3
|align=center|5:00
|Джейрах, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|14-5
| Руслан Лукин
|Сабмишном (рычаг локтя)
|RadMer 3 — 2 Round
|23 октября 2012
|align=center|1
|align=center|4:07
|Стерлитамак, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|13-5
| Оливье Пастор
|Единогласное решение
|M-1 Challenge 33 — Emelianenko vs. Magomedov 2
|6 июня 2012
|align=center|3
|align=center|5:00
|Джейрах, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|12-5
| Дэнни ван Берджен
|Сабмишном (рычаг локтя)
|MMACC — MMA Corona Cup 1
|7 октября 2011
|align=center|2
|align=center|3:11
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|11-5
| Орхан Ккардашев
|Сабмишном (удушение сзади)
|RadMer 1 — 2 Round
|15 августа 2011
|align=center|1
|align=center|1:27
|Стерлитамак, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|10-5
| Димитри Робэкидз
|Сабмишном (удушение треугольником)
|ProFC — Union Nation Cup 13
|13 февраля 2011
|align=center|1
|align=center|2:45
|Харьков, Украина
|
|-
|Поражение
|align=center|9-5
| Джамал Курбанов
|Техническим нокаутом (остановка врача)
|Draka — Governor’s Cup 2010нокаутом
|18 декабря 2010
|align=center|1
|align=center|0:00
|Хабаровск, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|9-4
| Мартирос Григорян
|Сабмишном (скручивание пятки)
|ProFC — Union Nation Cup 7
|6 августа 2010
|align=center|1
|align=center|1:07
|Ростов-на-Дону, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|8-4
| Том Ниинимаки
|Сабмишном (кимура)
|TF — Resurrection
|3 апреля 2010
|align=center|1
|align=center|0:00
|Турку, Финляндия
|
|-
|Победа
|align=center|8-3
| Магомед Магомедов
|Техническим нокаутом (удары)
|M-1 Challenge 20 — 2009 Finals
|3 декабря 2009
|align=center|2
|align=center|4:45
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|7-3
| Загалав Махачев
|Нокаутом (удары)
|M-1 Challenge — 2009 Selections 8
|4 октября 2009
|align=center|1
|align=center|0:33
|Москва, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|6-3
| Антон Куйванен
|Сабмишном (рычаг локтя)
|LFN 3 — Lappeenranta Fight Night 3
|25 апреля 2009
|align=center|1
|align=center|1:22
|Лаппеэнранта, Финляндия
|
|-
|Победа
|align=center|6-2
| Калиниценко Кирилл
|Техническим нокаутом (удары)
|Shooto Russia — Against The War
|26 сентября 2008
|align=center|1
|align=center|1:09
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|5-2
| Марат Илэев
|Техническим нокаутом (удары)
|M-1 Challenge 2 — Russia
|3 апреля 2008
|align=center|1
|align=center|0:00
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|4-2
| Булат Алиев
|Сабмишном (удушение гильотиной)
|MFT — Mix Fight Tournament
|12 января 2008
|align=center|2
|align=center|0:00
|Волгоград, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|3-2
| Владимир Рудаков
|Сабмишном (удушение гильотиной)
|M-1 MFC — International Mix Fight
|17 марта 2007
|align=center|1
|align=center|2:10
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|2-2
| Павел Радябов
|Неопределен
|M-1 — International Fight Night 6
|18 ноября 2006
|align=center|1
|align=center|1:15
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|1-2
| Рустам Ташуев
|Сабмишном (удушение треугольником)
|MFC — Mix Fight Conti
|10 июня 2006
|align=center|1
|align=center|0:00
|Москва, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|0-2
| Амир Шанхалов
|Единогласное решение
|M-1 MFC — Russia vs. Europe
|8 апреля 2006
|align=center|2
|align=center|5:00
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|0-1
| Михаил Малютин
|Нокаутом
|M-1 MFC — New Blood
|1 октября 2005
|align=center|1
|align=center|4:55
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|}

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Бойцы смешанных единоборств России